Bohème oder Boheme, abgeleitet vom französischen für Böhmen, steht für:
 Bohème, Subkultur von intellektuellen Randgruppen
 Boheme. Szenen aus dem Pariser Leben (Originaltitel Les scènes de la vie de bohème), Episodenroman von Henri Murger (1849), wurde vielfach adaptiert
 Das Leben der Bohème, Spielfilm von Aki Kaurismäki (1992)
 Bohème (Album), Album der deutschen Chanson- und Popsängerin Annett Louisan
 Bohème, Kreuzfahrtschiff von 1968, siehe Freewinds

La Bohème steht für:
 La Bohème, Oper von Giacomo Puccini (UA 1896), siehe auch: Rent (Musical), Adaption 
 La Bohème (Leoncavallo), Oper von Ruggero Leoncavallo (UA 1897)
 La Bohème (1926), Stummfilm von King Vidor (USA 1926)
 La Bohème (1965), deutscher Film von Wilhelm Semmelroth
 La Bohème (2008), Verfilmung der Puccini-Oper
 La Bohème (Chanson), Chanson von Charles Aznavour (1965)

Siehe auch:
 Bohemian
 Bohemia
 Il Boemo